Scraptia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1807. Scraptia ingår i familjen ristbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ristbaggar
Scraptia